Бериашви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Бериашвили, Бердия Петрович (1941—1992) — грузинский поэт.
 Бериашвили, Георгий Михайлович (более известен как Бериев; 1903—1979) — советский авиаконструктор.
 Бериашвили, Зарбег Иванович (1939—2020) — советский борец вольного стиля.
 Бериашвили, Илья (род. 1998) — грузинский футболист.
 Бериашвили, Этери Джузепповна (род. 1972) — грузинская и российская певица, актриса, автор песен и композитор.